— тринадцатый сезон многосерийной серии Pretty Cure, созданной студией Toei Animation. Основные темы сериала — магия и дружба; общие мотивы в образах героинь — ведьмы, волшебники и драгоценные камни. Сериал транслировался на телеканале ANN с 7 февраля 2016 по 29 января 2017 года, заменив Go! Princess Precure.

Сюжет 
Мирай Асахина — 13-ти летняя девочка, которая взволнована разными вещами. Вместе со своим плюшевым медведем Мофурун исследует таинственный объект, упавший с неба. Позже она встречает молодого мага по имени Рико Изаёи, которая ищет что-то, известное как Изумруд Камня Линкл. Когда темные слуги Докурокси приходят в поисках Изумруда Камня Линкл, Мирай и Рико объединяются с Мофуруном и превращаются в легендарных воинов-магов Прикюа, чтобы сражаться с ними. Таким образом, Мирай присоединяется к Рико, посещая школу магии, где они должны научиться использовать магию против Докурокси и её темных слуг.

Персонажи 
  /  — 13-ти летняя ученица средней школы. Она милая и энергичная девушка, которая интересуется различными вещами, особенно волшебниками и ведьмами. До встречи с Рико у неё не было друзей, и ей приходилось проводить время со своим плюшевым медвежонком Мофурун. Превращается в Кюа Миракл, Прикюа чуда и счастья, а затем поступает в школу магии.Сэйю: Риэ Такахаси
  /   — 13-ти летняя загадочная девушка из Волшебного мира, посещающая школу магии. Хотя она хороша в учёбе, она не очень хорошо справляется с использованием магии и ездой на метле. Когда её мир стал целью захвата тёмных слуг Докурокси, она начинает поиск Изумруда Камня Линкл, чтобы спасти свой мир. Превращается в Кюа Маджикал, Прикюа магии и звёзд.Сэйю: Юи Хориэ
  /  /  — малышка-фея, живущая в Линкл Смартбуке. По мере развития сюжета она быстро растет и начинает говорить. Изначально она представляется как Ха-тян, но затем становится 13-летней Котохой Ханами, и начинает вместе с Мирай и Рико сражаться в бою. Превращается в Кюа Фелис, Прикюа счастья и цветов.Сэйю: Саори Хаями
  /  — плюшевый мишка, подаренный Мирай в честь её первого дня рождения бабушкой. Мирай считает Мофурун своим дорогим другом, но также он может использоваться устройством для превращения Мирай и Рико в Прикюа. В фильме получает способность превращаться в Кюа Мофурун, Прикюа радуг, и сражаться с Кюа Миракл и Кюа Маджикал.Сэйю: Аяка Сайто

Ссылки 
 Официальный сайт на Toei Animation  
 Аниме «Maho Girls PreCure!»   в энциклопедии сайта Anime News Network

Pretty Cure
Аниме и манга о девочках-волшебницах
Комедийные аниме и манга
Приключенческие аниме и манга
Аниме 2016 года
Toei Animation